Velika nagrada Avstrije 1964 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1964. Odvijala se je 23. avgusta 1964.

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 105
| 2:06:18,23
| 7
| 9
|-
! 2
| 4
|  Richie Ginther
| BRM
| 105
| + 6,18 s
| 5
| 6
|-
! 3
| 22
|  Bob Anderson
| Brabham-Climax
| 102
| +3 krogi
| 14
| 4
|-
! 4
| 19
|  Tony Maggs
| BRM
| 102
| +3 krogi
| 19
| 3
|-
! 5
| 14
|  Innes Ireland
| BRP-BRM
| 102
| +3 krogi
| 11
| 2
|-
! 6
| 11
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 101
| +4 krogi
| 10
| 1
|-
! 7
| 18
|  Giancarlo Baghetti
| BRM
| 96
| +9 krogov
| 15
|  
|-
! 8
| 17
|  Mike Hailwood
| Lotus-BRM
| 95
| +10 krogov
| 18
|  
|-
! 9
| 6
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 76
| +29 krogov
| 6
|  
|-
! Ods
| 12
|  Jochen Rindt
| Brabham-BRM
| 58
| Krmil. sistem
| 13
|  
|-
! Ods
| 10
|  Phil Hill
| Cooper-Climax
| 58
| Trčenje
| 20
|  
|-
! Ods
| 5
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 47
| Vzmetenje
| 4
|  
|-
! Ods
| 9
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 43
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 2
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 41
| Pog. gred
| 8
|  
|-
! Ods
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 40
| Pog. gred
| 3
|  
|-
! Ods
| 15
|  Trevor Taylor
| BRP-BRM
| 21
| Vzmetenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 18
| Trčenje
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Surtees
| Ferrari
| 9
| Vzmetenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 16
|  Chris Amon
| Lotus-Climax
| 7
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 3
|  Graham Hill
| BRM
| 5
| Distributor
| 1
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1964
1964